Афаг Баширгызы (), при рождении Афаг Башир гызы Сафарова () (род. 15 августа 1955, Баку, Азербайджанская ССР) — советская и азербайджанская актриса театра и кино. Народная артистка Азербайджана (1993), кавалер ордена «Шохрат» (2013).

Биография 
Родилась 15 августа 1955 года в Баку, в семье актёра Башира Сафароглы. В 1972 году окончила одну из городских школ, а 2 года спустя поступила в театральный институт им. Мирзааги Алиева.

Карьера 
Начала свою творческую деятельность в лянкяранском театре им. Н. Б. Везирова, где 24 декабря 1973 года сыграла свою первую постановку — «Хороший человек» Мирзы Ибрагимова.

В 1975—1989 годах служила в Сумгаитском государственном театре им. Г. Араблинского. 

С 1989 года является актрисой Азербайджанского государственного академического музыкального театра. 

В 2014 году Афаг Баширгызы учредила «Премию имени Башира Сафароглу».

Награждения 
В 1989 году получила звание заслуженной артистки Азербайджанской ССР, а в 1993 — народной артистки Азербайджана.

В 1994 году и в 2002 году стала лауреатом театральной премии «Гызыл дервиш».

В 2013 году была награждена орденом «Шохрат».

В 2015 году была награждена «Почётным дипломом Президента Азербайджана».

Примечания 

Театральные режиссёры Азербайджана
Актрисы театра Азербайджана
Народные артисты Азербайджана